Sigma je lahko:

 Sigma, črka grške abecede
 Sigma vez, v kemiji najmočnejša vrsta kovalentne vezi
 Standardni odklon (simbol σ), statistični kazalec
 Sigma, japonsko podjetje, ki se ukvarja z izdelavo fotografske opreme